Кубок мира по прыжкам с трамплина 2010/11 — 32-й сезон важнейших соревнований летающих лыжников. Он стартовал 26 ноября 2010 года прерванной из-за ветра квалификацией в финском Куусамо, а завершится 20 марта 2011 года на гигантском трамплине словенской Планицы. С этого сезона применяются новые правила начисления баллов за прыжки, при которых прибавляются или вычитаются компенсационные очки за силу и направление ветра. Поэтому теперь нередки случаи, когда при разнице длины в несколько метров и примерно одинаковых судейских оценках выше становится спортсмен с более коротким прыжком.

Календарь

Индивидуальные соревнования

Командные соревнования

Статистика личных выступлений

Зачёты

Общий

Полёты

Кубок Наций

Примечания

Ссылки 
 Календарь соревнований на сайте МФЛС

Кубок мира по прыжкам с трамплина
Кубок мира
Кубок мира
Зимние виды спорта в сезоне 2010/2011